Velika nagrada Belgije 1980 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1980. Odvijala se je 4. maja 1980.

Dirka 

|-
! 1
| 25
|  Didier Pironi
| Ligier-Ford
| 72
| 1:38:47,4
| 2
| 9
|-
! 2
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 72
| + 47,37 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 28
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 72
| + 84,12 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 71
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 71
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 2
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 71
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 7
| 21
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 71
| +1 krog
| 21
| 
|-
! 8
| 1
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 70
| +2 kroga
| 14
| 
|-
! 9
| 4
|  Derek Daly
| Tyrrell-Ford
| 70
| +2 kroga
| 11
| 
|-
! 10
| 12
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 69
| Zavrten
| 8
| 
|-
! 11
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 68
| +4 krogov
| 3
| 
|-
! 12
| 9
|  Jan Lammers
| ATS-Ford
| 64
| Motor
| 15
| 
|-
! NC
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 61
| +11 krogov
| 20
| 
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 58
| Zavrten
| 16
| 
|-
! Ods
| 11
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 41
| Menjalnik
| 17
| 
|-
! Ods
| 22
|  Patrick Depailler
| Alfa Romeo
| 38
| Izp. sistem
| 10
| 
|-
! Ods
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 32
| Zavrten
| 7
| 
|-
! Ods
| 8
|  Alain Prost
| McLaren-Ford
| 29
| Prenos
| 19
| 
|-
! Ods
| 20
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 16
| El. sistem
| 24
| 
|-
! Ods
| 14
|  Tiff Needell
| Ensign-Ford
| 12
| Motor
| 23
| 
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 11
| Vzmetenje
| 18
| 
|-
! Ods
| 6
|  Ricardo Zunino
| Brabham-Ford
| 5
| Menjalnik
| 22
| 
|-
! Ods
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 1
| Zavrten
| 13
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 1
| Sklopka
| 5
| 
|-
! DNQ
| 17
|  Geoff Lees
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 18
|  Dave Kennedy
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 31
|  Eddie Cheever
| Osella-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jacques Laffite - 1:20.88

Formula 1 sezona 1980
1980